Bécon-les-Bruyères est un quartier situé dans la commune française de Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine (région Île-de-France).
 Gare de Bécon-les-Bruyères est une gare de la SNCF située ce quartier de Courbevoie.
 Le Pont de Levallois - Bécon est une station de métro de la RATP, située près du pont de Levallois, dans la commune de Levallois-Perret (département des Hauts-de-Seine, région Île-de-France), qui a aussi pour vocation de desservir Bécon-les-Bruyères.
 Bécon-les-Granits, commune française de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire).